Вакуловка — название населённых пунктов:

 Вакуловка — хутор в Россошанском районе Воронежской области России.
 Вакуловка — село в Раздельнянском районе Одесской области Украины.